Маргарита од Наваре (; 11. априла 1492 — 21. децембра 1549), такође позната као Маргарита од Француске, Маргарита од Ангулема (, Marguerite de France, Marguerite d'Angoulême) била је принцеза орлеанске гране француске династије Капет. 

Маргарита се бавила књижевношћу и аутор је многих песама, драма и збирке прича „Хептамерон“ (). 

Маргаритин утицај и престиж су изузетно порасли када је њен брат Франсоа крунисан за краља Француске 1515. После смрти првог мужа, удала се за Анрија II од Наваре 1525, и тако постала краљица Наваре. Исте године, успела је да вештим преговарањем ослободи брата, краља Франсоа I, из заробљеништва у које је запао у Италији. 

Историјски записи кажу да је била племенит владар, да је комуницирала са обичним народом и била заинтересована за њихове бриге. Она и супруг, краљ Анри, помагали су сиромашне студенте и многе људе у невољи. Често је посредовала у сукобима римо-католика и протестаната. Иако је заговарала реформацију цркве, никада није постала калвиниста. 
 
Била је великодушни покровитељ уметника и писаца, међу њима Франсоа Раблеа, Клемен Мароа и Пјер де Ронсара. Њен салон је био познат као „Нови Парнас“. 

Леонардо да Винчи је умро 1519. док је био гост Маргарите и њеног брата. Пре смрти, пројектовао је њихов замак. 

Холандски хуманиста, Еразмо, једном јој је приликом упутио следеће похвалне речи : „Већ дуго ценим многе изванредне врлине којима Вас је Бог обдарио; мудрост филозофа, чедност, умереност, благодарност, снагу душе и изванредну равнодушност према свим таштинама овог света. Ко се не би задивио оваквим квалитетима сестре великог Краља, тако реткима чак и међу свештеницима и калуђерима“.

Њена ћерка била је Хуана III од Наваре (1528—1572).

Књижевна дела 
 „Дијалог у форми ноћне визије“ (1525) 
 „Божанска медитација душе“ (1531) 
 „Беле раде, беле раде међу принцезама“, игра речи: маргарита је друго име за белу раду (1547) 
 „Хептамерон“ (1542), по мотивима збирке „Декамерон“ Бокача

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1492.
Умрли 1549.
Француски књижевници
Историја Француске у новом веку
Ренесансна књижевност